Соревнования по спортивному скалолазанию на зимних Всемирных военных играх 2010 года проходили 21 (квалификация) и 22 марта в коммуне Курмайор в регионе Валле-д’Аоста. Были разыграны 2 комплекта наград: по одному у мужчин и у женщин в лазании на трудность в помещении.

Медальный зачёт

Соревнования мужчин 

Дата: 21 — 22 марта

Соревнования женщин 

Дата: 21 — 22 марта

Ссылки 
 Спортивное скалолазание на официальном сайте Игр
 Результаты на сайте CISM

Спорт в Италии в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Курмайоре
Март 2010 года
Соревнования по спортивному скалолазанию